Svea steht für:
 Svea (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Mutter Svea, die schwedische Nationalallegorie in Form einer Frau
 (329) Svea, einen Asteroiden
 Svea (Jahrbuch), einen von 1844 bis 1907 erschienenen schwedischen Volkskalender
 Svea (Schiff, 1877), ein Seitenraddampfer
 Svea (Schiff, 2019), schwedisches Forschungsschiff
 Svea (Yacht, 1937), eine schwedische Segelyacht der J-Klasse, entworfen von Tore Holm (1896–1977)
 den Ballon, mit dem Salomon August Andrée 1897 versuchte, den Nordpol zu erreichen, siehe Andrées Polarexpedition von 1897

Geographie:
 Svea (Florida), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Svea (Minnesota), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Svea (Spitzbergen), eine Siedlung auf Spitzbergen
 antiker Name der etruskischen Stadt Sovana, Italien
 Sveabreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

SVEA steht als Abkürzung für:
 Schweizerischer Verband Eisenbahn-Amateur, Verband der Schweizerischen Hobby Eisenbahn- und Modelleisenbahnvereine
 Schweizerischer Verband evangelischer Arbeitnehmer, ein Schweizer Arbeitnehmerverband
 Slowly Varying Envelope Approximation, eine Vereinfachungsannahme um die elektromagnetische Wellengleichung zu lösen

Siehe auch:
 Svear, nordgermanischer Volksstamm im heutigen Schweden

Abkürzung